Шелякин — фамилия; имеет женскую форму Шелякина.
 Шелякин, Валерий Серафимович (1941—2017) — советский и российский балетмейстер и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Шелякин, Василий Никитович (1922—2000) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Шелякин, Михаил Алексеевич (1927—2011) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.